Le terme Polux fait référence notamment à :

Personnes 
 Dans la mythologie grecque, Castor et Pollux sont deux héros surnommés les « Dioscures ».
 Julius Pollux est un grammairien de langue grecque du .
 Julius Pollux est un historien byzantin qui vivait peut-être au .

Astronomie 
 Pollux (Bêta Geminorum) est une étoile de la constellation des Gémeaux.
 Pollux est un satellite naturel de la planète Saturne.
 Pollux est un satellite artificiel français lancé en 1975.

Géographie 

 Pollux est un sommet de plus de 4000 mètres des Alpes pennines à la frontière entre le Valais et la Vallée d'Aoste.
 Le pic Pollux est un sommet de la chaîne Absaroka, dans le Wyoming, aux États-Unis.
 L'îlot Pollux est, avec l’Îlot Castor, l’une des deux petites îles rocheuses au sud-est de l’île du Lion, au large des côtes de l'Antarctique, relevant de la Terre Adélie

Marine 
 le Pollux était un navire de guerre mouilleur de mines, en service dans les marines de guerre russe, française et britannique, de 1930 à 1963. Il avait un sister-ship, le Castor ;
 le Pollux, un patrouilleur de la composante marine de l'armée belge.

Fiction 
 Pollux est un personnage de chien de la série télévisée le Manège enchanté, puis du film Pollux : Le Manège enchanté.

Autres 
 Le Chiffre Pollux est une méthode de chiffrement.
 Mypollux, groupe de musique français.

Voir aussi 
 

Homonymie de bateaux